Сэр Фредерик Артур Монтегю «Бой» Браунинг (; 20 декабря 1896, Лондон — 14 марта 1965, Менабалли, Корнуолл) — британский военачальник, генерал-лейтенант, командир 1-го воздушно-десантного корпуса и заместитель командующего 1-й союзной воздушно-десантной армией во время операции «Огород» в сентябре 1944 года. Его называют «отцом британских воздушно-десантных войск».

Биография 
Фредерик Браунинг получил образование в Итонском колледже, затем в Королевском военном училище, после которого, в 1915 году, вторым лейтенантом был назначен в гренадерскую гвардию.

Во время Первой мировой войны он сражался на Западном фронте и был награжден орденом «За выдающиеся заслуги» за проявленные смекалку и мужество во время битвы при Камбре в ноябре 1917 года.

В сентябре 1918 года Браунинг стал адъютантом генерала сэра Генри Роулинсона, а после войны всерьёз увлёкся бобслеем, участвовал в зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария), где его команда заняла десятое место. В июле 1932 года он женился на писательнице Дафне Дюморье.

Во время Второй мировой войны Браунинг командовал 1-й воздушно-десантной дивизией и 1-м воздушно-десантным корпусом. Во время операции «Огород», Браунингом была произведена одна из крупнейших за всю историю ВДВ высадка воздушного десанта, доставленного до места высадки на планёрах.

В декабре 1944 года он становится начальником штаба командования Юго-Восточной Азии, возглавляемого адмиралом лордом Луисом Маунтбеттеном, а с сентября 1946 года по январь 1948 года — военным секретарём военного ведомства.

В январе 1948 года Браунинг был назначен контролёром и казначеем Её Королевского высочества принцессы Елизаветы, герцогини Эдинбургской. В 1952 году, после того как она поднялась на трон, став королевой Елизаветой II, Браунинг становится казначеем в канцелярии герцога Эдинбургского. Он перенёс тяжёлый нервный срыв в 1957 году и ушёл в отставку в 1959 году.

Умер Фредерик Браунинг 14 марта 1965 года в Менабалли, в особняке, который вдохновил роман его жены Дафны Дюморье — «Ребекка».

Награды 
 Рыцарь Большого креста Королевского Викторианского ордена;
 Рыцарь-Командор ордена Британской империи
 Компаньон ордена Бани
 Кавалер ордена «За выдающиеся заслуги»
 медаль Генеральной службы (Великобритания) 
 Кавалер военного креста (Франция)
 Командор креста со звездой ордена Возрождения Польши (Польша)
 Командор (командующий) ордена «Легион почёта» (США)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Frederick Browning / World War II Database
 Фредерик Браунинг (биография) 
 Браунинг (Browning) Фредерик / Русская национальная философия

Выпускники Бирмингемского университета
Генерал-лейтенанты (Великобритания)
Военачальники Второй мировой войны